Јама може бити:

 Јама, вертикална геоморфолошка формација (шупљина)
 Јама (Крањ), насеље у општини Крањ, Република Словенија
 Јама (Ново Место), насеље у општини Ново Место, Република Словенија
 Јама (поема), поема Ивана Горана Ковачића
 Јама (Бог), бог смрти и подземља у хиндуизму

Види још 
 Јаме (вишезначна одредница)